Дубра́ва:

 Дубрава — дубовый лес, в котором нет или почти нет деревьев иного биологического вида.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дубрава — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Дубрава — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Дубрава — деревня в Коротковичском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.
 Дубрава — деревня в Лукском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.
 Дубрава — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
Алтайский край
 Дубрава — посёлок в Рубцовском районе, упразднён в 1983 году.

Башкортостан
 Дубрава — посёлок в Уфимском районе.

Брянская область
 Дубрава — посёлок в Брасовском районе.
 Дубрава — посёлок в Жуковском районе.
 Дубрава — деревня в Карачевском районе.
 Дубрава — посёлок в Клинцовском районе.
 Дубрава — посёлок в Погарском районе.
 Дубрава — деревня в Доманичском сельском поселении Почепского района.
 Дубрава — посёлок в Польниковском сельском поселении Почепского района.
 Дубрава — посёлок в Севском районе.
 Дубрава — посёлок в Стародубском районе.

Владимирская область
 Дубрава — село в Юрьев-Польском районе.

Воронежская область
 Дубрава — посёлок в Богучарском районе.

Калининградская область
 Дубрава — посёлок в Озёрском городском округе.

Калужская область
 Дубрава — деревня в Дзержинском районе.
 Дубрава — посёлок в составе города Калуга.

Курская область
 Дубрава — посёлок в Большесолдатском районе.
 Дубрава — хутор в Кореневском районе.
 Дубрава — хутор в Мантуровском районе.
 Дубрава — деревня в Щигровском районе.

Липецкая область
 Дубрава — деревня в Грязинском районе.

Нижегородская область
 Дубрава — деревня в Городецком районе.
 Дубрава — посёлок в Дальнеконстантиновском районе.

Новосибирская область
 Дубрава — посёлок в Чулымском районе.

Омская область
 Дубрава — деревня в Колосовском районе.

Орловская область
 Дубрава — посёлок в Сосковском районе.

Пензенская область
 Дубрава — посёлок в Земетчинском районе.

Ростовская область
 Дубрава — хутор в Усть-Донецком районе.

Тульская область
 Дубрава — деревня в Арсеньевском районе.

Словакия 
 Дубрава — деревня в районе Снина.

Сербия 
 Дубрава — населённый пункт в общине Бойник.
 Дубрава — населённый пункт в общине Иваница.
 Дубрава — населённый пункт в общине Книч.
 Дубрава — населённый пункт в общине Куршумлия.
 Дубрава — населённый пункт в общине Дечани ().

Хорватия 
 Дубрава — община в Загребской жупании.

Реки 
 Дубрава — река в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.

См. также

Примечания